Franciszek Strzałko – polski historyk sztuki i żołnierz
 Jan Strzałko – polski antropolog